{{Вершина
 |Название                = Девилс-Тамб
  |Национальное название  = en/Devils Thumb
 |Изображение             = DevilsThumb.jpg
  |Подпись                = Фото 2004 года
 |Координаты              = 57/5/29/N/132/22/10/W
  |CoordScale             = 
 |Страна                  = США/Канада
  |Регион                 = Аляска/Британская Колумбия
 |Горная система          = Береговой хребет
  |Хребет или массив      = Пограничные хребты
 |Высота                  = 2767
  |Источник высоты        = 
  |Относительная высота   = 1027<ref name="biv">Девилс-Тамб  на сайте bivouac.com</ref>
  |Первое восхождение     = 1946 ()
 |Позиционная карта       = США Аляска
 |Позиционная карта 1     = Канада Британская Колумбия
}}
 Эта статья — о горе на границе Канады и США. О горе в Гренландии см. .
Девилс-Тамб (, тл. Taalkhunaxhkʼu Shaa, ) — гора на границе Канады (Британская Колумбия, район ).

Описание 
Девилс-Тамб расположена в западной части ледника , имеет высоту 2767 метров (по другим данным — 2777 метров), входит в состав .

С тлингитского языка название горы переводится как «Гора, которая никогда не затопится», так как, согласно верованиям местных индейцев, именно на этой горе спасались люди во время Всемирного потопа.

История восхождений 
Гора сложна для восхождения: самый простой маршрут пролегает через клиф под углом 67°. Впервые Девилс-Тамб была покорена в 1946 году группой из трёх альпинистов под руководством . Известно как минимум о трёх группах скалолазов, погибших в попытке покорить эту гору. В 1977 году восхождение на Девилс-Тамб совершил известный альпинист Джон Кракауэр, который описал это своё приключение в книгах «» (1992) и «» (1995). Весной 2003 года при попытке восхождения на Девилс-Тамб пропали без вести канадские альпинисты Гай Эдвардс и Джон Миллар.

См. также 
 
  ()
 
 
 География Аляски
 География Британской Колумбии
 Лапа дьяволов — гора схожей высоты, расположена неподалёку, также в составе Пограничных хребтов.

Примечания

Ссылки 
 Девилс-Тамб на сайте ''apps.gov.bc.ca

Горы Аляски
Горы Британской Колумбии
Граница Канады и США
Пограничные горы Северной Америки